La chapelle Saint-Vincent-de-Paul peut faire référence à :
 la chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Jérusalem
 la chapelle Saint-Vincent-de-Paul d'Amiens
 la chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Paris 
 la chapelle Saint-Vincent-de-Paul à Paris  désormais détruite
 la chapelle Saint-Vincent-de-Paul d'Urbach
 la chapelle de l'ancien hôpital général de Clermont-Ferrand, dédiée à saint Vincent-de-Paul

VincentDePaul
~